Константин Брушлинский:
 Брушлинский, Константин Афиногенович (1861—1940), российский генерал, военный юрист, отец В. К. Брушлинского.
 Брушлинский, Константин Владимирович (род. 1930) — российский математик.